Ismaïlia (stad), een stad in Egypte op de westoever van het Suezkanaal
Ismaïlia (gouvernement), een gouvernement van Egypte